Berthelet je priimek več oseb:    
 Antoine-Olivier Berthelet, kanadski poslovnež in politik
 Jacques Berthelet, kanadski rimskokatoliški škof